Волт Ткачук (,  29 вересня 1947, Емсдеттен) — колишній канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року виступами за команду «Кіченер Рейнджерс» у хокейній асоціації Онтаріо.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Кіченер Рейнджерс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Статистика

Посилання
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Українці Канади
Хокеїсти АХЛ
Німецькі емігранти до Канади